Crescenzago peut désigner :
 Crescenzago : ancienne commune italienne et actuel quartier de Milan.
 Crescenzago : station du métro de Milan.